Os Evangelhos de Lindisfarne são manuscritos feitos no final do século VII, início do século VIII, em Lindisfarne, na Nortúmbria.

Estas iluminuras incluem os Evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e de São João.

Manuscritos